Osoby:
 Emil Ordon – polski prawnik, brat Konstantego Juliana
 Konstanty Julian Ordon – polski oficer, brat Emila
 Lech Ordon – polski aktor

Inne:
 Ordon – rzeka w województwie śląskim